Middle Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Middle Island (ö i Australien, Western Australia, lat -34,10, long 123,19), 
 Middle Island (ö i Australien, Western Australia, lat -28,91, long 113,91), 
 Middle Island (ö i Australien, Western Australia, lat -16,45, long 123,09), 
 Middle Island (ö i Australien, lat -12,23, long 123,08),

Bermuda 

 Middle Island (ö i Bermuda), Sandys,

Falklandsöarna 

 Middle Island, östra Falklandsöarna, ö,
 Middle Island, River Harbour, ö, 
 Middle Island, King George Bay, ö,

Hongkong 

 Tong Po Chau, ö,

Kanada 

 Middle Island, Ontario, ö, 
 Middle Island (ö i Kanada, Northwest Territories),

Kina 

 Middle Island (ö i Kina),

Saint Kitts och Nevis 

 Middle Island, Saint Kitts och Nevis, Saint Thomas Middle Island,

Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha 

 Middle Island, ö, Tristan da Cunha, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar